Somewhere Else – album di Sun Ra del 1993
 Somewhere Else – album dei Marillion del 2007
 Somewhere Else – singolo dei Razorlight del 2005
 Somewhere Else – singolo di Toby Keith del 2011